

Patronyme 

 Fouquier-Tinville (1746-1795), révolutionnaire français ;
 Pierre Fouquier (1776-1850), médecin français ;
 Henry Fouquier (1838-1901), journaliste, écrivain, dramaturge et homme politique français.

Voir aussi 
 Foulquier